Ifri est une marque algérienne d'eau minérale et de boissons diverses (sodas et eaux fruitées) appartenant à Ibrahim et Fils, créée en 1996 à Ouzellaguen en Kabylie .

Elle est le leader du marché de l'eau minérale en Algérie.

Source 
Sa source provient du village d'Ifri, à  à l'Ouest de la ville de Béjaïa et à  à l'Est d'Alger.

Production et distribution 
L'entreprise possède une cinquantaine de produits : eau minérale plate, gazéifiée et aromatisée, sodas, eaux fruitées, cocktails, huiles végétales. En plus du marché marocain, Ifri exporte ses produits vers la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les États-Unis, le Soudan, le Mali, le Niger et les Émirats arabes unis.

Ibrahim et Fils est pionnier dans l'utilisation du polytéréphtalate d'éthylène (PET) en Algérie. L'entreprise Ifri inaugure son premier atelier d'embouteillage le . À cette date, plus de 20 millions de bouteilles ont été commercialisées dans tout le pays. Ce chiffre a atteint 48 millions d'unités en 1999 puis 252 millions de litres en 2004 avant de franchir le cap des 500 millions de litres pour les deux emballages PET et verre.

En août 2021, le groupe Ifri a annoncé l'acquisition et la donation de  concentrateurs d'oxygène aux centres de soins algériens au moment où le pays a fait face à une troisième vague de contaminations au Covid-19, caractérisée par une pénurie d'oxygène au niveau des établissements hospitaliers.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Économie de l'Algérie
 Liste d'entreprises algériennes

Liens externes 
  

Entreprise de boissons
Marque d'eau minérale en Algérie
Soda
Marque de boisson
Entreprise fondée en 1996
Entreprise agroalimentaire ayant son siège en Algérie